Intel·ligència empresarial o intel·ligència de negocis, conjunt d'estratègies i eines enfocades a l'administració i creació de coneixement mitjançant l'anàlisi de dades existents en una organització o empresa 
 Informàtica: Intel·ligència artificial, ciència que intenta la creació de programes per màquines que imitin comportaments intel·ligents
 Espionatge:
 Intel·ligència militar, tasca de recollir informació sobre l'enemic actual o potencial 
 Intel·ligència política, obtenció d'informació per part d'estats o organitzacions dedicades a la política
 Intel·ligència policial, obtenció d'informació que ajudi a un estat combatre el crim
 Intel·ligència criminal, obtenció d'informació sobre delinqüents i criminals per protegir els interessos del govern (Branca de la intel·ligència policial), o per protegir la forces militars 
 Intel·ligència humana (espionatge), informació d'intel·ligència recollida i proporcionada per fonts humanes 
 Servei d'intel·ligència, entitat el propòsit és obtenir informació que contribueixi a salvaguardar els interessos de l'un estat, la seva integritat i la seva seguretat territorial
 Agència Central d'Intel·ligència, més coneguda com a CIA, agència governamental dels Estats Units
 Agències d'Intel·ligència d'Israel 
 Centre Nacional d'Intel·ligència, el servei d'intel·ligència d'Espanya
 Directori Principal d'Intel·ligència, servei de les Forces Armades de la Federació Russa
 Oficina d'Intel·ligència Naval, EUA 
 Medicina: Intel·ligència sanitària, selecció i presentació d'informació als agents-professionals clau, en forma tal que porti a accions que modifiquin, en el sentit desitjat, la salut dels pacients i de les poblacions
 Psicologia:
 Intel·ligència, facultat d'entendre i comprendre l'entorn, i l'habilitat que té alhora de donar un sentit encertat a una sentència 
 Intel·ligència lingüística, capacitat d'usar les paraules de manera efectiva 
 Intel·ligència lògica-matemàtica, capacitat per resoldre problemes de lògica i matemàtiques 
 Intel·ligència espacial, capacitat per formar un model mental del món en tres dimensions 
 Intel·ligència corporal-cinestèsica, capacitat d'utilitzar el propi cos 
 Intel·ligència musical, capacitat d'expressar-se mitjançant formes musicals 
 Intel·ligència interpersonal, capacitat d'entendre els altres 
 Intel·ligència intrapersonal, capacitat d'entendre's a si mateix 
 Intel·ligència naturalista, capacitat per observar i estudiar la natura
 Intel·ligència emocional, conjunt específic d'aptituds que es relacionen amb la intel·ligència interpersonal
 Intel·ligència col·lectiva, forma d'intel·ligència que sorgeix de la col·laboració i concurs de molts individus És una branca de la sociologia, teoria de sistemes i ciències de la computació